L'édition 2017 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du 23 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Lucas Pouille remporte l'épreuve en simple, Rohan Bopanna et Pablo Cuevas celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Bulgare Grigor Dimitrov, du Canadien Milos Raonic, du Croate Ivo Karlović, du Français Gaël Monfils et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano, Philipp Kohlschreiber, Damir Džumhur, Andrey Rublev et Kyle Edmund.

Pendant le tournoi 
Pablo Cuevas enchaîne une  consécutive en simple en perdant au  contre Jan-Lennard Struff. Il n'a plus remporté un match depuis Roland-Garros.

Lauréats 
Lucas Pouille remporte le  tournoi de sa carrière en simple en écartant en finale Jo-Wilfried Tsonga. Il s'agit de son  sacre de la saison.

En double, Rohan Bopanna et Pablo Cuevas décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcelo Demoliner et Sam Querrey. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2017
Vienne
Sport en Autriche en 2017
Tennis en octobre 2017